Рафаэль Сбардж (, родился , Нью-Йорк) — американский актёр кино и телевидения, режиссёр. Играл в фильмах «Пёрл-Харбор», «День независимости», «Послание в бутылке». Принимал участие в съёмках многих известных телесериалов, например, таких как «Побег», «Квантовый скачок», «Обмани меня» и многих других. Озвучивал персонажа по имени Профессор Зей в американском мультсериале «Аватар: Легенда об Аанге». Также известен по роли Арчи Хоппера в телесериале канала ABC «Однажды в сказке».

Биография 
Рафаэль Сбардж родился 12 февраля 1964 года в Нью-Йорке. Его родители были связаны с театральным искусством: мать Жанна Баттон — дизайнер костюмов на Бродвее; отец Стефан А. Сбардж — писатель художник и режиссёр. Отец Рафаэля назвал сына в честь художника эпохи Ренессанса.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Школы Уолден (Нью-Йорк)